Muck peut désigner :
 Muck, une île d'Écosse ;
 Muck, un film d'horreur américain réalisé par Steve Wolsh, sorti en 2015 ;
 Muck, un jeu vidéo.

 Karl Muck, un chef d'orchestre allemand.

Voir aussi 

 
 

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien